В США насчитывается 2 округа с названием Террелл ():

 Террелл (округ, Джорджия)
 Террелл (округ, Техас)

См. также 
 Террелл